Leon Hoet (1891 – 1944) — zakenman, landmeter, ingenieur en architect
 Laura Hoet (1915 – 2010) — Belgisch kloosterzuster en ziekenhuisdirecteur
 Jan Hoet  (1936 – 2014) — Vlaams curator en beoordelaar van de hedendaagse beeldende kunst
 Patrick Hoet (1952) — Belgisch ontwerper van brillen
 Den Hoet — een verdwenen versterkt huis uit de middeleeuwen, tussen Vleuten en Utrecht

Zie ook 
 Hans Hoets (1921) — Nederlands Engelandvaarder, verzetsman en in Zweden bedrijfsdirecteur
Hoed (doorverwijspagina)